Isolabus är ett släkte av skalbaggar. Isolabus ingår i familjen rullvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rullvivlar
Isolabus